Дивізія А 1979—1980 — 62-ий сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул вдруге здобув КС Університатя (Крайова).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Політехніка Тімішоара взяв участь у Кубку кубків 1980—1981 як переможець Кубку Румунії 1979—1980.
2. Після закінчення сезону клуб Скорнічешти змінив назву на Олт Скорнічешти.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Дивізія А на rsssf  

1979—1980
Румунія
Румунія
1979 у румунському спорті
1980 у румунському спорті